Земпах () — город в Швейцарии, в кантоне Люцерн. 

Входит в состав округа Зурзее. Население составляет 3897 человек (на 1 марта 2007 года). Официальный код — 1102.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница